Архангельский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Архангельский сельский округ Губкинского района (до 2008 года)
 Архангельский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Архангельский сельский округ Меленковского района (упразднён)

Кировская область 

 Архангельский сельский округ Немского района (до 2021 года)
 Архангельский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Архангельский сельский округ Тихорецкого района

Тверская область 

 Архангельский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)

Тульская область 

 Архангельский сельский округ Каменского района
 Архангельский сельский округ Ленинского района

Тюменская область 

 Архангельский сельский округ Исетского района

Ярославская область 

 Архангельский сельский округ Мышкинского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Архангельский сельский округ Красночикойского района

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Архангельский сельский округ Кызылжарского района